

События 

 
 Победа армии Генриха Анжуйского (Плантагенета) над королём Англии Стефаном Блуа. Стефан был вынужден признать Генриха Анжуйского своим наследником. Конец гражданской войны в Англии.
 начало правления Короля Шотландии Малькольм IV.
 1153—1154 — Папа римский Анастасий IV.
 Около 1153 — Мануил Комнин вторгся в Венгрию, взял много пленных и богатую добычу и с триумфом вернулся в Константинополь.
 Около 1153 — Андронику Комнину удалось выбраться из заточения, но он попал в темницу, где сидела его жена. У них родился сын Иоанн.
 В Иерусалимском королевстве Балдуин III отстранил от правления свою матерь Мелисенду. В августе он взял Аскалон, последний оплот Фатимидов в Палестине.
 При поддержке мусульманских войск норманны подавляют восстание на острове Джерба, контролируемом Сицилией, и вторгаются на остров Керкенна.
 Восстание балхских огузов. Они разбили султанское ополчение, взяли в плен султана Санджара. Огузы, разорив дотла Мерв и Нишапур, опустошили Хорасан.
Русь
 После смерти Владимира Володаревича Галицкое княжество унаследовал Ярослав Осмомысл.
 Осада Новгорода-Северского Изяславом Мстиславичем.
 основание города Ростиславль князем Ростиславом Ярославичем.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1153 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1153 году
 24 мая Давид I король Шотландии
 21 августа — Святой Бернард Клервосский
 Анна Комнина, старшая дочь императора Византии Алексея I Комнина, одна из первых женщин-историков
 Тайра Тадамори.

См. также